Des Murs se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Marc Athanese Parfait Oeillet Des Murs
 Marc Athanase Parfait Oeillet Des Murs